Пеньковка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Пеньковка — хутор в Вилейском районе Минской области.
 Пеньковка — деревня в Климовичском районе Могилёвской области.

Украина 
 Пеньковка (до 2016 г. — Свердловка) — село в Липовецком районе Винницкой области.
 Пеньковка — село в Литинском районе Винницкой области.
 Пеньковка — село в Томашпольском районе Винницкой области.
 Пеньковка — село в Шаргородском районе Винницкой области.